Barrhead (Schotland), plaats in het Schotse council East Renfrewshire.
 Barrhead (Canada), plaats in de Canadese provincie Alberta.